

Astronomia 
 Comrie – cratere lunare
 3521 Comrie – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Comrie – villaggio di Fife (Regno Unito)
 Comrie – villaggio di Perth e Kinross (Regno Unito)

Persone 
 Bernard Comrie – linguista britannico
 Leslie Comrie – astronomo neozelandese